Beleidigung steht für:

 Beleidigung (Deutschland), Tatbestand des deutschen Strafrechts
 Beleidigung (Österreich), österreichisches Strafrecht
 Beschimpfung, schweizerisches Strafrecht
 Ehrdelikt, in der Kriminologie und Strafrechtsvergleichung
 Beleidigung (Geisteswissenschaften), nicht-rechtswissenschaftliche Aspekte der Herabwürdigung

Siehe auch:
 rituelle Beleidigung (Sprachwissenschaft)